Veselá può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Veselá, comune del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina
Veselá, comune del distretto di Rokycany, nella regione di Plzeň
Veselá, comune del distretto di Semily, nella regione di Liberec
Veselá, comune del distretto di Zlín, nella regione di Zlín